Wałdowo (gromada w powiecie miasteckim)
 Wałdowo (gromada w powiecie sępoleńskim)